Тимофей Дмитриевич Телишевский (род. 10 ноября 1928, в селе Беньковцы Станиславского воеводства, Польша, теперь Рогатинского района Ивано-Франковской области — † 5 июня 2004, город Львов) — советский, научный и партийный деятель, председатель Львовского облисполкома. Депутат Верховного Совета УССР 8-9-го созывов. Член Президиума Верховной Рады УССР 8-9-го созывов. Кандидат в члены ЦК КПУ в 1971—1976 г. Член ЦК КПУ в 1976—1981 г. Кандидат экономических наук (1956). Доцент (1960).

Биография 
С 1944 г. — агроном Новострелищанского районного земельного отдела Дрогобычской области, старший агроном Дрогобычского областного управления сельского хозяйства.

В 1945—1950 г. — учился во Львовском сельскохозяйственном институте, а в 1952 году окончил аспирантуру при Львовском сельскохозяйственном институте.

В 1951—1952 г. — старший лаборант, в 1952—1955 г. — ассистент, в 1955—1960 г. — старший преподаватель, в 1960—1962 г. — доцент кафедры экономики и организации сельского хозяйства, в 1962 г. — проректор по учебной работе Львовского сельскохозяйственного института.

Член КПСС с 1956 года.

В 1962 — январе 1963 г. — заведующий отделом Львовского областного комитета КПУ.

В январе 1963 — декабре 1964 г. — 2-й секретарь Львовского сельского областного комитета КПУ.

В декабре 1964 — апреле 1969 г. — 1-й заместитель председателя исполкома Львовского областного Совета депутатов трудящихся.

С 17 апреля 1969 года по 18 декабря 1979 год — председатель исполнительного комитета Львовского областного Совета депутатов трудящихся.

В 1980 году — старший научный сотрудник Львовского отделения Института экономики АН УССР.

В 1980—1990 г. — заведующий кафедрой научных основ управления и труда Львовского государственного университета имени Ивана Франко. В 1982—1992 г. — проректор по учебной работе Львовского государственного университета имени Ивана Франко. В 1992—1997 г. — доцент кафедры экономического и социального планирования Львовского государственного университета имени Ивана Франко.

Автор около 80 научных трудов.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (27.08.1971, 1972)
 медали

Литература 
 Депутати Верховної Ради Української РСР. 9-е скликання. Київ, 1975.

Ссылки 
 ГА РФ Р7523 105 152 «Указы Президиума Верховного Совета СССР, принятые с 26 по 27 августа 1971 года, и материалы к ним /к протоколу № 14/ с № 2075-VIII по № 2078-VIII. Том 7»
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Родившиеся в 1928 году
Родившиеся в Рогатинском районе
Председатели Львовского облисполкома
Вторые секретари Львовского обкома КП Украины
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС